Geografia:
 Sterling (Alaska), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Sterling (Colorado)
 Sterling (Connecticut)
 Sterling (Illinois)
 Sterling (Massachusetts)
 Mount Sterling (Illinois)
 Biografies:
 Ana Yabar Sterling (Pamplona, 1948), advocada, economista i política navarresa.
 Lester Sterling, trompetista i saxofonista jamaicà.
 Nici Sterling (1968, Epsom, Surrey), actriu pornogràfica anglesa.
 Sterling Hayden (Upper Montclair, 1916 − Sausalito, 1986), actor i escriptor estatunidenc.
 Sterling Knight (Houston, Texas, 1989), actor i cantant estatunidenc.
 Sterling Morrison (East Meadow, Nova York, 1942 - Poughkeepsie, Nova York, 1995) membre de The Velvet Underground.
 Raheem Sterling (Kingston, Jamaica, 1994), futbolista que ocupa la posició d'extrem.
 Miscel·lània: 
Pound sterling o lliura esterlina, unitat monetària del Regne Unit.
 Sterling (programari), programari generador de fractals.
 Sterling (arma), subfusell britànic.